Muoio ima više značenja:
 Muoio, Cosenza
 Muoio, Salerno